

Поплар — місто, штат Монтана
 Поплар — селище, штат Вісконсин